De Zevenheuvelenloop 2015 vond plaats op 15 november 2015 in Nijmegen. Het was de 32e editie van deze loop.

Voor de start van de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs, twee dagen daarvoor.

De omstandigheden waren deze editie zwaar. In tegenstelling tot de voorgaande jaren toen het vrijwel windstil was, werden de lopers in 2015 geconfronteerd met een stevige wind met windkracht 5. In Berg en Dal werden de lopers over een onverhard pad geleid, vanwege een omgevallen boom op het parcours.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Oegandees Joshua Cheptegei in 42.39. Bij de vrouwen wist de Ethiopische Yenenesh Tilahun de spannende eindstrijd te winnen van de Nederlandse Jip Vastenburg in 50.05. Vastenburg kreeg dezelfde tijd toegemeten.

In totaal finishten 25.551 lopers.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2015
Atletiek in 2015